Adolf Hitler (1889–1945) var diktator over Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945.

Hitler kan også referere til:

Navngivet arbejde

Film omkring Adolf Hitler 
 Hitler (film fra 1962) – en film med Richard Basehart
 Hitler: A Film from Germany – en film fra 1978 co-produceret af BBC
 Hitler, Beast of Berlin – en film fra 1939
 Hitler: The Last Ten Days – en film fra 1973

Andre film 
 Hitler (film fra 1996) – en Malayalam film
 Hitler (film fra 1997) – en Telugu film
 Hitler (film fra 1998) – en Hindi film

Andet arbejde 
 Hitler: Speeches and Proclamations – en bogserie om Hitler's taler
 Hitler: The Rise of Evil – en tv-miniserie fra 2003 af CBS

Andre personer med efternavnet

Pårørende til Adolf Hitler 
 Eva Braun eller Eva Braun Hitler – elsker og kone
 Alois Hitler – far
 Alois Hitler, Jr. – halvbror
 Angela Hitler – halvsøster
 Bridget Hitler – juridiske søster
 Klara Hitler – mor
 Paula Hitler – søster
 William Patrick Hitler – nevø
 Heinz Hitler – nevø

Personer som ikke er relateret til Adolf Hitler 
 Adolf Lu Hitler Marak – en indisk politiker fra Nationalist Congress Party
 Chenjerai "Hitler" Hunzvi – Zimbabwes nationalistiske leder
 Bing Hitler – Tidligere navn for den skotske komiker Craig Ferguson

Fiktive 
 Eddie Hitler, en figur i Bottom
 Gay Hitler, en figur i Saturday Night Live
 Vic Hitler, en figur i Sæson 3 af Hill Street Blues

Se også 
 Hitler moustache
 Reductio ad Hitlerum – en logisk fejlslutning, hvor et argument er forbundet til Hitler
 Hitler Didi – en indisk sæbeoprea fra 2011 på Zee TV
 Elvis Hitler – et amerikansk band

Efternavne